Schweighouse (mhd. sweige ‚Sennerei‘) bezeichnet: 

 Schweighouse-sur-Moder, Gemeinde im französischen Département Bas-Rhin
 Schweighouse-Thann, Gemeinde im französischen Département Haut-Rhin
 ein Ortsteil Schweighouse der Gemeinde Lautenbach im französischen Département Haut-Rhin

Siehe auch
 Schwaighof (Hofform), zur Wortherkunft
 Schweighausen (Begriffsklärung)
 Schwaighausen